Кассакко () — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 2913 человек (2008 г.), плотность населения составляет 259 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 33010. Телефонный код — 0432.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cassacco.ud.it

Ссылки 
 http://www.comune.cassacco.ud.it 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/